Трёхсвятительский переулок:

 Большой Трёхсвятительский переулок — переулок в центре Москвы.
 Малый Трёхсвятительский переулок — переулок в центре Москвы.